Теменос может означать:
 Теменос — священный участок.
  — деревня в Греции, в сообществе Паранестион.